La ville de Glasgow, en Écosse, abrite plusieurs cathédrales.

 La cathédrale Saint-André est une cathédrale catholique.
 La cathédrale Saint-Luc est une cathédrale orthodoxe.
 La cathédrale Sainte-Marie est une cathédrale épiscopalienne.
 La cathédrale Saint-Mungo est une cathédrale presbytérienne.

Glasgow
Glasgow